

Prénom 

 Roser Capdevila (née en 1939), auteure espagnole d'albums de jeunesse.
 Roser Tapias (née en 1989), actrice espagnole.

Patronyme 

 Henri Roser (1899-1981), pasteur et pacifiste français.
 Isabella Roser, noble catalane.